Хадзіс () — грецьке прізвище. Відомі носії:

 Василіос Хадзіс (1870–1915) — художник-мариніст, представник Мюнхенської школи грецького живопису.
 Костас Хадзіс (* 1936) — грецький співак, музикант та композитор, автор пісень.